Хмелёв (Хмелев) — фамилия и топоним.

Фамилия 
Хмелёвы — дворянский род.
 Хмелев, Анатолий Алексеевич (1937—2001) — заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России.
 Хмелёв, Анатолий Яковлевич (1934—1994) — советский и российский бригадир проходчиков шахты «Октябрьская» ПО «Ленинскуголь», Герой Социалистического Труда.
 
 Хмелёв, Иван Иванович (настоящая фамилия Хмель, 1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Хмелёв, Константин Филиппович (1940—2001) — советский российский геоботаник, доктор биологических наук, профессор.
 Хмелёв, Николай Павлович (1901—1945) — советский и российский актёр, режиссёр, Народный артист СССР.
 Хмелёв, Олег Петрович (род. 1972) — Герой Российской Федерации.
 Хмелёв, Павел Васильевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Хмелев — село во Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Хмелёв — село в Раховском районе Закарпатской области.
 Хмелев — село в Роменском районе Сумской области.
 Хмелёв — древняя крепость на реке Черемош.

См. также 
 Хмель (значения)
 Хмелевский